Ocean View kan syfta på följande platser:

Australien 

 Ocean View (del av en befolkad plats), Queensland, Moreton Bay,

Sydafrika 

 Ocean View, Kapstaden, stadsdel, City of Cape Town, Västra Kapprovinsen,

USA 

 Ocean View, Delaware, ort, Sussex County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar